L'AEGON GB Series Bath è stato un torneo di tennis che si disputava a Bath in Gran Bretagna dal 2011. L'evento faceva parte dell'ATP Challenger Tour e dell'ITF Women's Circuit e si giocava su campi in cemento. In passato aveva fatto parte dell'ITF Men's Circuit. L'ultima edizione maschile si disputò nel 2012, l'ultima femminile nel 2015.

Albo d'oro

Singolare maschile

Doppio maschile

Singolare femminile

Doppio femminile

Collegamenti esterni